Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2016 – 33. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbyły się od 9 do 22 maja w Londynie. Jako miejsce rozgrywania zawodów wybrano Aquatics Centre.

Decyzję o przyznaniu Londynowi prawa do organizacji mistrzostw Europejska Federacja Pływacka podjęła 26 lipca 2013 na spotkaniu w Barcelonie.

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa mistrzostw

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w pływaniu
2016 w Anglii
Sport w Londynie
2016 w sporcie